Илья́ Алекса́ндрович Ковале́нко (; 20 марта 1990, Каланчак, Херсонская область, УССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник. Финалист Кубка Украины.

Игровая карьера 
Начал заниматься футболом в родном посёлке Каланчак Херсонской области. Первый тренер — Сергей Панчин. Впоследствии обучался в ДЮСШ «Сталь» (Днепродзержинск). В 2009 году выступал за основную команду во Второй лиге. В 2010 году перешёл в клуб Премьер-лиги «Кривбасс» (Кривой Рог), в котором был игроком дублирующего состава. На протяжении года играл в Первой лиге за ахтырский «Нефтяник-Укрнефть» на условиях аренды. В первой половине сезона 2012/13 играл на правах аренды за клуб Второй лиги «Горняк» (Кривой Рог). Весной 2013 года перешёл в перволиговую «Полтаву», за которую выступал до зимы.

В 2014 году стал игроком киевской «Оболони-Бровар». В сезоне 2014/15 в составе команды выиграл серебряные медали Второй лиги, в следующем чемпионате — бронзовые медали Первой лиги. В летне-осенней части сезона 2016/17 забил 10 голов, став лучшим бомбардиром команды и одним из лучших в Первой лиге. Включён в символические сборные первой части сезона по версии сайтов Sportarena.com, football.ua и Спорт-Экспресс в Украине. «Оболонь» в то время выступала неудачно и находилась в середине турнирной таблицы. В ноябре 2016 года появилась информация, что во время зимнего перерыва Коваленко может покинуть команду. Среди претендентов на игрока назывались клубы Премьер-лиги, «Десна» (Чернигов) и «Черкасский Днепр».

В январе 2017 года прибыл на просмотр в «Десну», имеющей задачу выхода в Премьер-лигу. Прошёл с командой сборы в Белоруссии и Турции. 24 февраля подписал контракт с «Десной» сроком на 3,5 года. «Оболонь-Бровар» получила за его переход денежную компенсацию. Первый матч в составе команды, в котором он вышел на замену на 71 минуте, состоялся 25 марта 2017 года и завершился нулевой ничьей с «Буковиной». В сезоне 2016/17 «Десна» заняла 2-е место в Первой лиге, получив право на переход в Премьер-лигу.

В 2018 году перешёл на правах аренды в петровский «Ингулец», с которым в марте 2019 года подписал контракт сроком на 3 года. В сезоне 2018/19 «Ингулец» стал первой в истории украинского футбола командой не из высшего дивизиона, которая вышла в финал Кубка Украины. В финальном матче, в котором его команда проиграла «Шахтёру» со счётом 0:4, Коваленко вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут.

Стиль игры 
Быстрый и техничный игрок, который задействует дриблинг, обводку и смещения с фланга в центр с последующим ударом. Хорошо проявляет себя при игре один в один и в комбинационной игре.

Достижения 
 «Сталь»
 Бронзовый призёр Второй лиги: 2008/09.
 «Оболонь-Бровар»
 Бронзовый призёр Первой лиги: 2015/16.
 Серебряный призёр Второй лиги: 2014/15.
 «Десна»
 Серебряный призёр Первой лиги: 2016/17.
 «Ингулец»
 Финалист Кубка Украины: 2018/19.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Оболонь» (2013)
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Сумы» (2008)
Игроки ФК «Ингулец»
Игроки ФК «Акжайык»